Amor steht für:

 Liebe, in den Sprachen Latein, Spanisch, Portugiesisch und Rumänisch.
 Amor (Mythologie), römischer Gott der Liebe
 Amor (Band), britische Band
 Amor (Leiria), Gemeinde in Portugal
 Amor (Minnesota), Ort in den Vereinigten Staaten
 (1221) Amor, Asteroid
 Amor (Lied), Lied aus Des Knaben Wunderhorn (1806, I)

Personen:
 Amor von Amorbach († 767), Missionar und erster Abt des Klosters Amorbach
 Amor von Maastricht († im 9. Jahrhundert), Einsiedler und Heiliger

Familienname:
 Almudena Amor (* 1994), spanische Schauspielerin
 Amira Ben Amor (* 1985), tunesische Marathonläuferin
 Bernardo Sepúlveda Amor (* 1941), mexikanischer Jurist, Politiker und Diplomat
 Bill Amor (1919–1988), englischer Fußballspieler
 Carlos del Amor (* 1974), spanischer Journalist
 Christine Amor (* 1952), australische Schauspielerin
 Christoph J. Amor (* 1979), österreichischer katholischer Theologe und Hochschullehrer
 Daniel Amor (* 1973), Schweizer Autor
 Francisco Amor (1906–1972), argentinischer Tangosänger, Komponist und Schauspieler
 Guillermo Amor (* 1967), spanischer Fußballspieler
 Hamada Ben Amor, tunesischer Rapper
 Jorge Amor (* 1987), uruguayischer Gewichtheber
 Oualid Ben-Amor (* 1976), tunesischer Handballspieler
 Pita Amor (1918–2000), mexikanischer Dichterin
 Rafik Ben Amor (* 1952), tunesischer Volleyballspieler
 Raouf Ben Amor, tunesischer Film- und Theaterschauspieler sowie Filmproduzent

Schiffsname:
 Amor (Schiff), ehemaliges Fahrgastschiff in Berlin

AMOR steht als Abkürzung für:
 AMOR (Roboter), Autonomous Mobile Outdoor Robot des Instituts für Echtzeit Lernsysteme an der Universität Siegen

Siehe auch:

 Amoor
 Amour
 Amore
 Amores (Begriffsklärung)

AMOR